Beinn Dubh (schwarzer Berg) ist der Name folgender schottischen Berge:

 Beinn Dubh (Loch Sloy)
 Beinn Dubh (Harris)
 Beinn Dubh (Highland)
 Beinn Dubh (Islay)